Иван Блинов:
 Блинов, Иван Алексеевич (1911—1970) — советский кавалерист, Герой Советского Союза.
 Блинов, Иван Андреевич (1874— после 1918?) — статский советник, архивист, историк права.
 Блинов, Иван Гаврилович (1872—1944) — русский каллиграф и художник-миниатюрист.
 Блинов, Иван Михайлович (1874—1933) — святой Русской православной церкви, исповедник.
 Блинов, Иван Петрович (1904—1981) — машинист, Герой Социалистического Труда.